Digitodochium är ett släkte av svampar. Digitodochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Digitodochium